

Каїн-Єлга — присілок, Белебеївський район, Башкортостан
 Каїн-Єлга — присілок, Туймазинський район, Башкортостан